Robinson család, 1812-es regény
 Robinson család, 1940-es amerikai film
 A Robinson család, 1960-as amerikai film
 A svájci Robinson család, 1975-ös amerikai film